Die Scottish Football League Division Two wurde 1931/32 zum 33. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 33. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1931/32 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC East Stirlingshire, der zusammen mit dem Zweitplatzierten FC St. Johnstone in die Division One Aufstieg. Für den in der vorherigen Saison zurückgezogenen FC Clydebank kam Edinburgh City neu in die Division Two. Am Saisonende der aktuellen Spielzeit wurde der FC Bo’ness und FC Armadale aus der Liga ausgeschlossen.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1931/32 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1931/32
1931 32